

События 
 Консулы Луций Элий Аврелий Коммод (Луций Вер) и Тит Секстий Латеран.
 Епископ Византийский — Лаврентий. (154—166)

Родились 
 Бардесан, сирийский философ, богослов и поэт.
 Юань Шао, китайский полководец эпохи Троецарствия.

Скончались 
 Пий I (папа римский).
 Евзой (епископ Византийский).
 Реметалк I, царь Боспора.

См. также